Guerres Frontereres Soviètico-Japoneses (1938-1939)
 Batalla del Llac Khasan (1938)
 Batalla de Khalkhin Gol (1939) 
 Guerra Soviètico-Japonesa (1945)
 Invasió Soviètica de Manxúria (també coneguda com a "Operació Tempesta d'Agost")

Vegeu també 
 Relacions entre l'Imperi Rus i l'Imperi Japonès (1855-1922)
 Guerra Russo-Japonesa (1904-1905)
 Relacions entre Japó i la Unió Soviètica (1922-1991)
 Relacions entre Japó i Rússia (1991-actualitat)
 Conveni Bàsic Soviètico-Japonès (1925)
 Pacte de Neutralitat Soviètico–Japonès (1941)
 Declaració conjunta soviètico-japonesa de 1956